Acrotholus — род птицетазовых динозавров из семейства пахицефалозаврид (Pachycephalosauridae), известных по ископаемым остаткам из отложений верхнемеловой  в Альберте, Канада (сантонский ярус). Типовой и единственный вид — Acrotholus audeti. Является древнейшим известным науке североамериканским пахицефалозавридом.

Описан в 2013 году по двум лобно-теменным «куполам» группой исследователей под руководством . Материал представлен почти полным «куполом» голотипа (TMP 2008.045.0001) и передней частью «купола» паратипа (ROM 2962). Родовое название происходит от  [akros] — «самый высокий, высочайший» и  [tholos] — «купол». Видовое название дано в честь Роя Оде (Roy Audet), разрешившего проведение раскопок на его ранчо, где были обнаружены окаменелости Acrotholus.

Филогения 
Кладограмма по филогенетическому анализу Д. К. Эванса и соавторов (2013):

Примечания 

Пахицефалозавры
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2013 году
Фоссилии из меловых отложений Канады